King je lahko:
 King (priimek)
 USS King (DD-242)
 King (krater)
 King, Ontario
 King, Severna Karolina